Hehua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hehua (socken i Kina), Hunan, 
 Hehua Daizu Wazu Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar